Le tableau suivant est un bilan saison par saison des Grizzlies de Memphis avec les performances réalisées par la franchise depuis sa création en 1995.

Références 

Grizzlies de Memphis
M